Nippon Life Insurance Company (также известная как Nissay) — японская страховая компания, крупнейшая в Японии в страховании жизни по количеству страховых полисов (около 10 млн).

В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2021 год Nippon Life заняла 111-е место. В 2015 году компания заняла 36-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($595,6 млрд).

История 
Компания была основана в 1889 году Сукесабуро Хиросе (Sukesaburo Hirose) под названием Nippon Life Assurance Company и стала первой японской крупной компанией по страхованию жизни (до этого подобную деятельность преимущественно осуществляли общества взаимопомощи в религиозных общинах). Компания быстро росла и начала развивать инвестиционную деятельность. Поражение Японии во Второй мировой войне поставило компанию, как и страну в целом, в тяжёлое финансовое положение, и Nippon Life в 1947 году была преобразована из общества с ограниченной ответственностью во взаимную страховую компанию (то есть держатели полисов становились совладельцами компании). С 1960-х годов компания начала заниматься также пенсионным страхованием и рентой. В 1970-х годах был расширен спектр инвестиционной деятельности на потребительские кредиты, недвижимость и облигации. В 1981 году Nippon Life стала первой японской компанией, инвестировавшей в недвижимость в США (была куплена 50-процентная доля в офисном центре в Нью-Йорке). В 1997 году в партнёрстве с американской компанией Putnam Investments было начато освоение нового направления деятельности — управление активами.

Деятельность 
Основными направлениями деятельности компании являются страхование жизни и управление активами. Также компания занимается другими видами страхования, лизингом, венчурным финансированием, издательской деятельностью.

Приоритетным регионом является Япония, однако значительно присутствие Nippon Life и в США, имеются представительства в Великобритании и Германии, а также дочерние компании в КНР, Индии, Индонезии, Таиланде.

Дочерние компании 
Основные консолидированные дочерние компании:
 Nissay Credit Guarantee Co., Ltd. (Япония)
 Nissay Leasing Co., Ltd. (Япония)
 Nissay Capital Co., Ltd. (Япония)
 Nissay Asset Management Corporation (Япония)
 Nissay Information Technology Co., Ltd. (Япония)
 Mitsui Life Insurance Company Limited (Япония)
 Nippon Life Insurance Company of America (США)
 NLI Commercial Mortgage Fund, LLC (США)
 NLI Commercial Mortgage Fund II, LLC (США)
 NLI US Investments, Inc. (США)

Другие компании со значительной долей Nippon Life:
 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Япония)
 Corporate-Pension Business Service Co., Ltd. (Япония)
 PanAgora Asset Management, Inc. (США)
 Nissay-Greatwall Life Insurance Co., Ltd. (КНР)
 Bangkok Life Assurance Public Company Limited (Таиланд)
 Reliance Life Insurance Company Limited (Индия)
 Reliance Capital Asset Management Limited (Индия)
 Post Advisory Group, LLC (США)
 PT Sequis (Индонезия)
 PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Индонезия)

Примечания 

Страховые компании Японии
Компании по страхованию жизни